Die Division One 1996 war die erste Saison der zweiten englischen Rugby-League-Liga. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegten die Salford Reds, die im Finale 19:6 gegen die Keighley Cougars gewannen und in die Super League aufstiegen.

Tabelle

Finale

Weblinks 
 Division One 1996 auf wigan.rlfans.com
 

1996
Rugby 1996